Auderas steht für:

 ein Dorf in Niger, siehe Aoudéras
 ein Trockental in Niger, siehe Aoudéras (Trockental)